Claude-Ignace-Sébastien Brugière de La Verchère – politico francese
Graham Verchere – attore canadese
Hugues François Verchère de Reffye – politico francese
Jean-Baptiste Verchère de Reffye – militare francese
Marcel Verchère – rugbista a 15 francese
Patrice Verchère – politico francese